Dominowo (plaats), plaats in Polen
 Dominowo (gemeente), gemeente in Polen